Molekulska formula -{C10H16O}- se može odnositi na:

 (E,E)-2,4-Dekadienal
 (S)-Ipsdienol
 Камфор
 Karveol
 Citral
 Fenhon
 Mircenol
 Mirtenol
 Piperiton
 Pulegon
 Tujon